AUP peut faire référence à :
 Agence unique de paiement, un ancien établissement public à caractère industriel et commercial français ayant le statut d'office agricole, maintenant Agence de services et de paiement ;
  ;
 American University of Paris ; 
 Amsterdam University Press ;  
 Act Up-Paris, une association de lutte contre le sida ;
 , un document publié quotidiennement par les AMC nationales et transmis à Eurocontrol ; il contient des informations sur les prévisions de répartition de l'espace aérien entre civils et militaires ; un AUP mis à jour est un UUP (Updated Airspace Use Plan).